Aghbalou se poate referi la:

 Aghbalou, o comună algeriană din provincia Bouira
 Aghbalou, marcă de apă minerală din Algeria
 Aghbalou, o comună rurală din Maroc